Ходыри — название населённых пунктов в России:

 Ходыри — деревня в Богородском районе Кировской области.
 Ходыри — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Ходыри — деревня в Сюмсинском районе Удмуртии.